— японская актриса, сэйю и певица. Творческий псевдоним — Тарако. Дебютировала в озвучивании в аниме Urusei Yatsura.

Позиции в Гран-при журнала Animage 
 1983 год — 19-е место в Гран-при журнала Animage, в номинации на лучшую девушку-сэйю;
 1984 год — 14-е место в Гран-при журнала Animage, в номинации на лучшую девушку-сэйю;
 1991 год — 7-е место в Гран-при журнала Animage, в номинации на лучшую девушку-сэйю

Роли в аниме 
 1981 год — Несносные пришельцы (ТВ) (Сахар);
 1982 год — Sentou Mecha Xabungle (Чил);
 1983 год — Xabungle Graffiti (Чил);
 1984 год — Навсикая из Долины Ветров (Парень);
 1986 год — Доходный дом Иккоку (ТВ) (Асами);
 1986 год — Небесный замок Лапута (Мадж);
 1986 год — Их было одиннадцать (Тото);
 1986 год — Katsugeki Shojo Tanteidan (Хэки Итинотани);
 1989 год — Chiisana Ahiru no Ooki na Ai no Monogatari Ahiru no Quack (Том);
 1989 год — Полиция Будущего (ТВ) (Тамико);
 1990 год — Счастливое семейство Муми-троллей (Месо-Месо);
 1990 год — Sengoku Bushou Retsuden Bakufuu Douji Hissatsuman (Будзё);
 1990 год — Маруко-тян (фильм первый) (Маруко);
 1992 год — Микан - оранжевый кот (Микан);
 1999 год — Охотник х Охотник (ТВ) (Сэнрицу);
 2000 год — Инуяся (ТВ-1) (Кирара / Куроро);
 2001 год — Нуар (Альтена);
 2002 год — Охотник х Охотник OVA-1 (Сэнрицу);
 2005 год — Kabutomushi Ouji Mushiking: Mori no Tami no Densetsu (Тиби-Кинг);
 2006 год — Pokemon Fushigi no Dungeon Shutsudo Pokemon Kyujotai Ganbarus! (Медичам)

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы озвучивания Японии